El topónimo Black Brook puede hacer referencia a dos pueblos de Estados Unidos:

 Black Brook, en el estado de Nueva York.
 Black Brook, en el estado de Wisconsin.